Morávka (okres Frýdek-Místek) - gemeente in Tsjechië
 Morávka (rivier) - rivier in Tsjechië
 Morávkadam - stuwdam in bovenstaande rivier in bovenstaande gemeente
 Malá Morávka - gemeente in Tsjechië
 Štefan Morávka - Slowaaks auteur